Wojna austriacko–turecka (1526–1568) – seria lokalnych konfliktów między Imperium Osmańskim a monarchią Habsburgów
 Mała wojna na Kubie – powstanie na Kubie skierowane przeciwko administracji hiszpańskiej
 Wojna węgiersko-słowacka – lokalny konflikt pomiędzy Królestwem Węgier a Republiką Słowacką
 Patuleia – wojna domowa w Portugalii w latach 1846–1847
 Wyspa Małej Wojny – serbska wyspa
 Mała wojna – singiel zespołu Lady Pank